Ла Пермута има више значења:

 Ла Пермута (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пермута (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пермута (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику